Stash – compilation dei Phish del 1996
 Stash – album dei Bongzilla del 1999
 Stash – EP dei Cypress Hill del 2002
 Stash – nome d'arte di Antonio Fiordispino, cantante e chitarrista dei The Kolors